Henri Friso ten Holt (1884-1968), schilder en tekenaar
 Henri Friso ten Holt (1921-1997), glazenier, graficus en schilder